HMS Royal James (1658) –
 HMS Royal James (1671) –

Zobacz też